Die 18. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1981 in Lahti in Finnland statt. Im Vorjahr gab es wegen der Olympischen Winterspiele keine Biathlon-Weltmeisterschaften.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: 14. März

Einzel 20 km 

Datum: 12. März

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 15. März

Medaillenspiegel

Literatur

Weblinks 
 
 
 

1981
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1981